Rejon berezowski – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu odeskiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1962, ma powierzchnię 1637 km² i liczy około 33 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Berezówka.

Na terenie rejonu znajdują się 1 miejska rada i 16 silskich rad, obejmujących w sumie 63 wsie.

Miejscowości rejonu

Przypisy